Botànica: 
 Lis (planta), planta de la família de les amaril·lidàcies i flor única i vermella (Sprekelia formosissima)
 Lliri de Florència (Iris florentina)
 Lliri groc (Iris pseudacorus)
 Heràldica: Flor de lis.